Citerna ima više značenja:
 Citerna, Parma
 Citerna, Perugia